Canut bezeichnet:

 Canut (Vorname), die französische Variante des Vornamens Knut
 Canut (Familienname), katalanischer Familienname
 Canut, ein Trauerspiel, eine gereimte historische Tragödie in Versen von Johann Elias Schlegel

 Canut (Nord), einen Nebenfluss der Vilaine in der Bretagne/Frankreich
 Canut (Sud), einen Nebenfluss der Vilaine in der Bretagne/Frankreich

 Canut (Lyon), französische Bezeichnung für die Seidenweber von Lyon, siehe Aufstand der Seidenweber in Lyon
 Cervelle de Canut, eine lyonaiser Brotaufstrich-Spezialität
 Radio Canut, einen französischen Rundfunksender in der Umgebung von Lyon  

Siehe auch:
 Canu
 Kanut